|}
 — железнодорожная линия частного японского железнодорожного оператора Keisei Electric Railway в Токио. Линия протянулась на 5,7 километра от станции  в специальном районе Сумида до станции  в специальном районе Кацусика.

Виды обслуживания 

 (RL) и  (LE)
Останавливаются только на станциях Осиагэ и Аото.

Сквозное сообщение между линиями Кэйсэй и Асакуса. Секцию метрополитена проезжает как скорый поезд.

Сквозное сообщение с линией Кэйсэй. Останавливаются только на станциях Осиагэ и Аото.

Сквозное сообщение с линией Хокусо. Останавливается на станциях Осиагэ, Хикифунэ, Татэиси и Аото.

Останавливается на всех станциях линии Осиагэ.

Станции 
 Все станции расположены в Токио.
 ●：Останвливается、│：Проезжает

Ссылки 
 Официальный сайт Keisei Electric Railway 
 Схема линий Keisei Electric Railway 

Железнодорожные линии Японии
Транспорт Токио